Andrea Petković era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in semifinale dalla connazionale Angelique Kerber. La Kerber ha, poi, conquistato il titolo battendo in finale la giovane americana Madison Keys con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Ekaterina Makarova (terzo turno, ritirata)
  Andrea Petković (semifinali)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Angelique Kerber (campionessa)
  Jelena Janković (terzo turno, ritirata)
  Madison Keys (finale)
  Caroline Garcia (terzo turno)

  Samantha Stosur (secondo turno) 
  Varvara Lepchenko (primo turno, ritirata) 
  Zarina Dijas (primo turno) 
  Belinda Bencic (secondo turno) 
  Irina-Camelia Begu (quarti di finale) 
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno, ritirata) 
  Mona Barthel (terzo turno, ritirata) 
  Heather Watson (primo turno)

Qualificazioni

 Danka Kovinić (quarti di finale)
 Sesil Karatančeva (primo turno)
 Kateryna Bondarenko (secondo turno)
 Laura Siegemund (primo turno)

 Jessica Pegula (primo turno) 
 Lucie Hradecká (semifinali) 
 Sara Sorribes Tormo (terzo turno) 
 Kristína Kučová (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 2015
WTA Tour 2015